Michele Gammino – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e conduttore televisivo italiano
Roberto Gammino – Figlio di Michele Gammino,  doppiatore italiano
Gioacchino Gammino – mafioso della Stidda, latitante dal 2002 e arrestato a Galapagar in Spagna il 17 dicembre 2021